Sekai Ninja Sen Jiraiya - série de TV do gênero tokusatsu (1988)
Jiraiya (Naruto) - personagem do mangá e anime Naruto (1999)
Jiraiya Gōketsu Monogatari - conto folclórico japonês do século XIX
Jiraiya/Ninja Black -  personagem da série de TV Ninja Sentai Kakuranger (1994)
Jiraiya/Ikazuchi-Maru - personagem do filme Kairyu daikessen (The Magic Serpent) (1966)

Desambiguação